In der Antike wurde auf zwei Landschaften der Begriff Iberien angewandt:

 das vom Hiberusfluss (Ebro) durchflossene Land, also die Iberische Halbinsel,
 ein Land südlich vom Kaukasusgebirge im Südosten des heutigen Georgien, siehe Iberien (Kaukasien).

Siehe auch:
 Hispanien
 Iberia
 Paniberismus